Isăilă ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Isăilă (* 1973), rumänische Leichtathletin
 Daniel Isăilă (* 1972), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ion-Ilarion Isăilă (* 1953), rumänischer Maler